Софиполь — топоним:

 Софиполь () — село, входит в Тетиевский район Киевской области Украины.
 Софиполь — прежнее названия упразднённого села Софипольское в Башкирии.